Завіша або Завиша — давнє слов'янське ім'я, що, ймовірно, походить від дієслова завишати (завищувати), або ж від іменника зависть (заздрість). Від XVII століття згадується в ролі прізвища; досі зустрічається у вигляді імени Завҍша, Завиша, Завишко в Сербії та Хорватії.

Шляхетний рід Великого князівства Литовського.

Ім'я 

 Завіша Чорний (бл.1379 —1428) — польський лицар та дипломат.

Прізвище 

 Завіша Александер (1896—1977) — польський політичний, державний і дипломатичний діяч.
 Завиша Володимир Володимирович (1910—1982) — радянський вчений в галузі суднобудування.

Інше 

 Завіша — футбольний клуб з польського міста Бидгощ.
 Завіші (рід)

Примітки 

Білоруські прізвища